Odilia van Nassau-Saarbrücken (1492-1554), dochter van Johan Lodewijk van Nassau-Saarbrücken.
 Odilia van Nassau-Siegen (1437-1493), dochter van Hendrik II van Nassau-Siegen.
 Odilia van Nassau-Siegen (1445-1495), priores, dochter van Johan IV van Nassau-Siegen.
 Odilia van Nassau-Weilburg (1546-?), dochter van Filips III van Nassau-Weilburg.